Баро́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 110 км на південний захід від Діжона, 50 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 104 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 290,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Барон на сайті французького Національного інституту географії
 Барон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Барон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара